Бальдассарре Франческини по прозванию Вольтеррано (; 1611, Вольтерра, Тоскана — 7 января 1690, Флоренция) — итальянский живописец и рисовальщик, известный фресками, алтарными и станковыми картинами в стиле позднего барокко для церквей и дворцов Флоренции, Вольтерры и Рима. Своё прозвание «Вольтеррано» получил по месту рождения и для того, чтобы отличать его от Даниеле Риччарелли, другого известного уроженца города, по прозванию Даниеле да Вольтерра.

Биография 
Основным источником биографии Франческини является жизнеописание, написанное его другом Филиппо Бальдинуччи. Бальдассаре родился в Вольтерре в семье местного скульптора Гаспаре Франческини, который и стал его первым учителем, затем учился также в Вольтерре, у флорентийца Козимо Дадди. С 1628 года Бальдассаре работал во Флоренции, в мастерской Маттео Росселли. Из-за эпидемии чумы Франческини через год вернулся в Вольтерру, где написал серию фресок, которые являются одними из его самых ранних известных работ.

После успеха своих произведений в 1636 году Франческини был официально представлен ко двору Медичи. Ему поручили написать цикл фресок на темы истории семьи Медичи в лоджиях внутреннего двора виллы Петрайя в Кастелло близ Флоренции. Вольтеррано работал над этим важным заданием почти десять лет, с конца 1636 по 1647 год, с длительным перерывом между 1639 и 1641 годами. В 1652 году маркиз Филиппо Никколини, планируя нанять Франческини для росписи купола и стены своей капеллы в церкви Санта-Кроче во Флоренции, отправил художника в поездку по городам Италии, чтобы он мог улучшить свой стиль. Франческини во время поездки, длившейся несколько месяцев, заинтересовался художественными школами Пармы и Болоньи и, в некоторой степени, романо-тосканским стилем Пьетро да Кортона, с которым он познакомился в Риме. Он был также в Ферраре, Венеции, Мантуе, Модене и Новелларе (где он работал на Альфонсо Гонзага).

Среди его лучших алтарных картин маслом — Святой Иоанн Богослов в церкви Санта-Кьяра, Вольтерра. Одной из его последних работ является фреска купола на тему апофеоза Святой Чечилии в капелле Грацци базилики Сантиссима-Аннунциата во Флоренции (1643—1644).

В 1652 году Бальдассаре Франческини стал почётным членом Академии рисунка во Флоренции. Он жил в доме на Виа Каппони, который принадлежал Андреа дель Сарто и Федерико Цуккарo.

В 1664 году аббат Луиджи Строцци, флорентийский эмиссар могущественного министра Франции Жана-Батиста Кольбера, поручил художнику работу, предназначенную для передачи в дар королю Франции: «Слава Людовика XIV, торжествующая над временем» (ныне хранится в Версальском дворце). Бальдассаре Франческини выполнял множество заказов на алтарные картины и настенные росписи. Особенно отмечались его фрески, «отягощенные барочной риторикой» с характерными изображениями фигур в ракурсах ( — «живопись под потолок», или «снизу вверх»), что послужило поводом к появлению прозвания художника «тосканским Корреджо».

Среди его учеников были Массимилиано Сольдани-Бенци, Антонио Франки, Бенедетто Орси, Микеланджело Паллони, Доменико Темпеста и Козимо Уливелли.

Франческини умер от апоплексического удара в Вольтерре 7 января 1689 года и был похоронен в церкви Санта-Мария-Новелла.

Галерея

Примечания 

Художники Италии XVII века
Итальянские художники барокко